Zielony Lasek ist der Name folgender Orte in Polen:

 Zielony Lasek (Banie Mazurskie), Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Grünwalde, Kreis Angerburg, Ostpreußen)
 Zielony Lasek (Piecki), Ort im Powiat Mągrowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Grünheide, Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 Zielony Lasek (Ryn), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (Grünwalde, Kreis Lötzen, Ostpreußen)